betrekking hebbend op Polen.
Polska (dans), Scandinavische dans.
Mr. Polska, een Nederlands-Pools rapper
Polska (Bulgarije), een dorp in het noorden van Bulgarije
Polska Warrior, een Nederlandse korte animatiefilm